Андре Агаси је пети пут освојио турнир. У финалу је победио Роџера Федерера резултатом 6:3, 6:3, 3:6, 6:4.

Носиоци 

  Лејтон Хјуит (полуфинале)
  Хуан Карлос Фереро (треће коло)
  Јевгениј Кафељников (треће коло)
  Томи Хас (треће коло)
  Тим Хенман (четврто коло)
  Марат Сафин (четвртфинале)
  Себастијан Грожан (треће коло)
  Томас Јохансон (четврто коло)
  'Андре Агаси (победник)
  Енди Родик (друго коло)
  Пит Сампрас (треће коло)
  Роџер Федерер (финалиста)
  Јиржи Новак (треће коло)
  Горан Иванишевић (друго коло)
  Гиљермо Кањас (треће коло)
  Алекс Коређа (четврто коло)
|
  Фабрис Санторо ''(друго коло) 
  Томас Енквист ''(треће коло) 
  Јунес ел Ајнауи ''(друго коло) 
  Николас Лапенти ''(четвртфинале) 
  Карлос Моја ''(друго коло) 
  Хишам Арази ''(треће коло) 
  Алберт Портас ''(треће коло) 
  Никола Ескиде ''(треће коло) 
  Алберт Коста ''(друго коло) 
  Андреј Павел ''(четвртфинале) 
  Џен-Мајкл Гамбил ''(треће коло) 
  Шенг Схалкен ''(друго коло) 
  Рајнер Шитлер ''(друго коло) 
  Иван Љубичић ''(друго коло) 
  Марсело Риос ''(полуфинале) 
  Феликс Мантиља ''(треће коло) 
|}

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Спољашње везе 
 Главни жреб
 Квалификације
 

 
Отворено првенство Мајамија – мушкарци појединачно
Отворено првенство Мајамија 2002.